Semíramis pode se referir a
 Semíramis, rainha legendária da Assíria
 584 Semiramis, um asteroide
 Semiramisia, uma embarcação
 Semiramis (grupo musical), um grupo italiano de rock progressivo dos anos 1970.

Ver também 
Semiramide, ópera de Gioacchino Rossini

Desambiguação